3 miejscowości w Polsce: 
 Żbiki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krasne 
 Żbiki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Czermin 
 Żbiki – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin

Zobacz też: Żbiki-Antosy, Żbiki-Gawronki, Żbiki-Kierzki, Żbiki-Starki